Niphocepheus är ett släkte av kvalster. Niphocepheus ingår i familjen Niphocepheidae. 

Niphocepheus är enda släktet i familjen Niphocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Niphocepheus